Plusieurs églises utilisées par l’Église catholique ont été nommées église Saint-Josse en raison de leur dédicace à saint Josse :

l’église Saint-Josse de Saint-Josse-ten-Noode à Bruxelles ;

l’église Saint-Josse de Paris, aujourd’hui disparue ;
 l’église Saint-Josse de Parnes.

Liste d'églises